Die Kategoria e Parë 1965/66 (sinngemäß: Erste Liga) war die 28. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet.

Saisonverlauf 
Die Liga umfasste wie in den Vorsaisons zwölf Teams. 1964/65 war Ylli i Kuq Pogradec aus der Kategoria e Parë abgestiegen, für die neue Spielzeit stieg der KF Erzeni Shijak nach mehrjähriger Abstinenz wieder in die erste Spielklasse auf. Titelverteidiger war 17 Nëntori Tirana.

Die Meisterschaft wurde in einer regulären Spielzeit mit Hin- und Rückrunde ausgetragen. Jedes Team trat zwei Mal gegen jede andere Mannschaft an. Der Tabellenletzte stieg in die damals noch zweitklassige Kategoria e dytë ab. Der Meister zog in dieser Saison zwar in den Europapokal der Landesmeister ein, trat dort aber nicht an, nachdem die albanischen Mannschaften zuvor jeweils in der Vorrunde ausgeschieden waren.

Insgesamt fielen 316 Tore, was einem Schnitt von 2,4 Treffern pro Partie entspricht. Torschützenkönig mit 13 Treffern wurde Saimir Dauti von KS Dinamo Tirana.

Nach Abschluss der Spielzeit lagen Titelverteidiger 17 Nëntori Tirana und Rekordmeister Partizani Tirana punktgleich an der Spitze, und weil auch der direkte Vergleich remis endete, wurde ein Entscheidungsspiel um den Titel anberaumt, das 17 Nëntori für sich entscheiden konnte. Schon sieben Punkte hinter den Tabellenführern wurde Dinamo Tirana zum zweiten Mal in Folge Dritter. Auf Rang vier kam Vllaznia Shkodra knapp vor Labinoti Elbasan ein. Vllaznia war in der Vorsaison noch Achter gewesen, Elbasan gar nur Zehnter. Den fünften Platz belegte Lokomotiva Durrës vor den punktgleichen Besa Kavaja und Skënderbeu Korça. Im Abstiegskampf konnten sich Flamurtari Vlora, Tomori Berat und Traktori Lushnja knapp retten. Somit musste Aufsteiger Erzeni Shijak direkt wieder in die Zweitklassigkeit hinunter.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Entscheidungsspiel um die Meisterschaft 
Nach Abschluss der regulären Saison spielten die punktgleichen Tabellen-Ersten 17 Nëntori Tirana und Partizani Tirana in Tirana den Titel aus. 17 Nëntori behielt mit 2:1 die Oberhand und errang damit die achte Meisterschaft der Vereinsgeschichte, die zweite in Folge. Partizani hingegen blieb zum zweiten Mal nacheinander nur der Vizetitel.

Die Mannschaft des Meisters 17 Nëntori Tirana

Literatur

Einzelnachweise 

1965 66
Fußballsaison 1965/66